Der Begriff Herrenhäuser steht für:

 den Rufnamen der Privatbrauerei Herrenhausen
 schlossähnliche Gutsgebäude, siehe Artikel Herrenhaus (Gebäude)